Абула́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Абуладзе, Григорий Отарович (Спиридон; род. 1950) — епископ Грузинской православной церкви, архиепископ Схалтский.	
 Абуладзе, Зураб (род. 1994) — грузинский футболист.
  (1901—1968) — советский филолог и историк, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии Наук Грузинской ССР.
 Абуладзе, Каленик Сардионович (1897—1972) — советский физиолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Абуладзе, Нико Зазаевич (род. 1997) — российский футболист.
 Абуладзе, Паата Венорович (род. 1991) — российский самбист.
 Абуладзе, Сергей Владимирович (1949—1995) — советский российский врач, хирург, организатор здравоохранения, Заслуженный врач Республики Татарстан
 Абуладзе, Тенгиз Евгеньевич (1924—1994) — советский грузинский кинорежиссёр, педагог, народный артист СССР.
 Абуладзе, Яго Джумберович (род. 1997) — российский дзюдоист.